Кубок Черногории по футболу 2008/2009 годов () — 3-й розыгрыш Кубка Черногории по футболу.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2008/2009
Спорт в Черногории в 2008 году
Спорт в Черногории в 2009 году
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году